Pek je lahko:
 pek - poklic
 Pek (reka)
 Pek (pokrajina)